Okręty US Navy o nazwie USS "Cossack":
 Pierwszy  był częścią Stone Fleet w czasie wojny secesyjnej
 Drugi  był okrętem patrolowym. W służbie w latach 1917-19.
Zobacz też
 HMS Cossack

Cossack